Novotvar má více významů:

 Nádor – tumor, často projev rakoviny, ale obecněji i zduření jiného původu
 Hálka – novotvar u rostlin
 Neologismus – nové slovo v jazyce

Reference

Externí odkazy